El tennista manacorí Rafael Nadal defensava el títol. Tot i retirar-se de la temporada sobre terra batuda, Roger Federer recuperarà el número 1 mundial de l'ATP si Nadal no aconsegueix guanyar el torneig.

Rafael Nadal va reeditar el títol aconseguint guanyar el torneig per onzena ocasió, fita que acabava d'aconseguir també a Montecarlo la setmana anterior. Va demostrar novament que és el dominador d'aquesta superfície, ja que va encadenar la 19ena victòria consecutiva i 46 sets guanyats consecutivament. Va aconseguir la victòria número 400 sobre terra batuda, malgrat no ser el tennista amb més victòries sobre aquesta superfície, té el percentatge de victòries més elevat amb diferència.

Caps de sèrie

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Fase de classificació

Caps de sèrie

Classificats

Lucky Losers

Quadre classificatori

Primera secció

Segona secció

Tercera secció

Quarta secció

Cinquena secció

Sisena secció

Referències 

 Quadre principal
 Quadre classificatori

2018
ATP World Tour 2018
Competicions esportives del 2018 a Catalunya